Fitts ist der Familienname folgender Personen:

 Buron Fitts (1895–1973), US-amerikanischer Politiker
 Clarke C. Fitts (1870–1916), US-amerikanischer Jurist
 Kylie Fitts (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Paul Fitts (1912–1965), US-amerikanischer Psychologe

Sonstiges:
 Fitts’ Gesetz, Menschliches Bewegungsmodell, benannt nach Paul Fitts

Siehe auch:
 FITS
 Fitz